Сего́с, Сеґос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 140 км на захід від Тулузи, 70 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 243,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сегос на сайті французького Національного інституту географії
 Сегос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сегос на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сегос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сегос на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер